Monistrol kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Monistrol-sur-Loire, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Spanien 

 Monistrol de Montserrat (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar